Рауль Гальварино Ампуэро Диас (; 19 декабря 1917, Анкуд — 11 июля 1996, Сантьяго, Чили) — чилийский политический и общественный деятель, социалист, , сенатор Чили (1953—1961 и 1961—1969).

Биография 
В 1934 году стал членом федерации «Социалистическая молодежь Чили». Один из основателей Союза социалистической молодежи Чили. Дважды избрался её генеральным секретарём. Участник Международного конгресса молодежи в 1938 году в Нью-Йорке.

В 1941—1946 годах работал чиновником в Министерстве общественных работ и дорог.

До 1945 года изучал право в Чилийском университете.

В 1946 году он был избран членом ЦК и генеральным секретарем Социалистической партии Чили. Два года спустя Социалистическая партия раскололась из-за Закона № 8987 «о защите демократии», объявившего Коммунистическую партию Чили вне закона — его сторонникам удалось сохранить за собой название СПЧ, а противники основали Народно-социалистическую партию Чили, среди лидеров которой были Сальвадор Альенде и сам Ампуэро.

В 1948—1957 годах — генеральный секретарь Народно-социалистической партии Чили (1948—1952, 1955—1957). В 1956 году участвовал в двух заседаниях Латиноамериканского социалистического консультативного комитета в Монтевидео.

В 1953—1961 и 1961—1969 годах был сенатором. Был представителем Сената в Межпарламентском союзе и Панамериканской региональной группе (1959—1960), занимался вопросом развития отдалённых регионов страны, посещал Чилийскую антарктическую территорию и остров Пасхи.

После воссоединения СПЧ с НСПЧ в 1957 году неоднократно избирался генеральным секретарём Социалистической партии Чили (1961—1967).

По итогам XXI съезда СПЧ был исключён из партии и 12 октября 1967 года был одним из создателей партии Народно-социалистический союз, занявшую левацкие позиции. Она поддерживала кандидатуру Альенде на победоносных для того выборах, но в «Народное единство» не вошла.

После военного переворота (1973) — в эмиграции в Риме (Италия).
Там присоединился к Лиге за права и освобождение народов под председательством итальянского сенатора Лелио Бассо.

В 1975 году стал адъюнкт-профессором латиноамериканской истории на юридическом факультете Университета Сассари, в 1982 году получил должность профессора.

После возвращения из эмиграции в 1989 году — член Социалистической партии Чили, возобновил политическую деятельность.

Умер от продолжительной болезни.

Избранные труды 
 Ampuero Díaz, Raúl (2002), Raúl Ampuero Díaz 1917—1996: el socialismo chileno. Ediciones Tierra Mía, Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1973) Las fuerzas armadas: Chile o el Pentágono. En: Chile hoy. 7 sep.1973. Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1972) Pensamiento teórico y político del partido Socialista de Chile. Quimanrú, Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1971) El pueblo en la defensa nacional. Prensa Latinoamericana, Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1969) La izquierda en punto muerto. Editorial Orbe, Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1948) En defensa del partido y del socialismo. Impr. Victoria, Santiago, Chile.
 Ampuero Díaz, Raúl (1943) Contribución a la reforma de la legislación de accidentes del trabajo, Memoria de Prueba, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Литература 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
 Raúl Galvarino Ampuero Díaz
 Ампуэро Диас Рауль

Политики Чили
Социалисты Чили
Сенаторы Чили
Выпускники Чилийского университета
Умершие от болезней